Викки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Викки, Бернадетт (род. 1968) — швейцарская гребчиха.
 Викки, Бернхард (1919—2000) — австро-швейцарский актёр и кинорежиссёр.
 См. также 
 Вики (значения)